Nerija steht für:

Nerija, männlicher oder weiblicher Vorname
Kuršių Nerija, der litauische Name der Kurischen Nehrung
Kuršių Nationalpark Kuršių Nerija, ein Nationalpark in Litauen
Nerija, Vater des Baruch im Tanach